De Korfball Champions League 2023 was de 1e editie van dit nieuw opgezette internationale zaalkorfbaltoernooi. De speellocatie was Delft. Het toernooi wordt gehouden op 10 en 11 februari 2023.

Het deelnemersveld bestaat uit de zaalkampioenen van Nederland en België, aangevuld met 2 teams uit de voorrondes.

Deelnemers
 Fortuna/Delta Logistiek, Nederlands zaalkampioen
 Floriant, Belgisch zaalkampioen
 PKC/Vertom
 Borgerhout

Eindtoernooi

Eindklassement

Externe link 

Korfbal in 2023
Europa Cup Korfbal
Korfball Champions League